BMS – kod ICAO rumuńskiej linii lotniczej Blue Air 
 BMS Scuderia Italia – włoski zespół wyścigowy i były zespół rajdowy
 Bristol-Myers Squibb – firma biofarmaceutyczna 
 Battlefield management system – system zarządzania polem walki 
 Building management system – system zarządzania budynkiem